La conductance électrique est l'inverse de la résistance électrique et se mesure en .
 La conductance thermique est l'inverse de la résistance thermique et se mesure en watts par kelvin (W.K ou W/K).